

События 
 Римская империя:
 Консулы Марк Клавдий Марцелл Эзернин и Луций Аррунций.
 Кипр выделен из состава имперской провинции Сирия и получил статус сенатской провинции. Образована также сенатская провинция Нарбонская Галлия.
 На Капитолийском холме открыт новый храм Юпитера Громовержца.
 Начало поездки Августа по восточным провинциям, продлившейся до 19 года до н. э.
 Иудея — Ирод Великий начинает сооружение морского порта Кесария Приморская.
 Империя Хань — восстания на территории империи приводят к её ослаблению и началу заката династии.

Родились 
 Тиберий Юлий Абдес Пантера, римский солдат и, согласно одной из теорий, биологический отец Иисуса из Назарета.

См. также

Примечания